YTV est un sigle pouvant signifier

 Yomiuri TV, station de télévision osakaise de NNN et NNS au Japon.
 Yorkshire Television, une station du réseau britannique ITV.
 YTV, une chaîne de télévision canadienne pour enfants.
 YTV, ancienne chaîne de télévision de la région d'Yverdon-les-Bains.